Марта Ивановна Бабкина  (род. 8 марта 1932) — советская актриса, в 1965—1995 годах — актриса Русского драматического театра им. А. П. Чехова в городе Кишинёве. Народная артистка Молдавской ССР (1982).

Биография 
Родилась 8 марта 1932 года в Харькове.

Окончив в 1954 году Киевский театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого поступила актрисой в Николаевский передвижной музыкально-драматический театр, после его переформирования в 1958 году перешла в Николаевский русский драматический театр им. В. П. Чкалова, где проработала два года.

В 1960—1965 годах — актриса Грозненского республиканского русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова в городе Грозном.

В 1965—1995 годах — актриса Русского драматического театра им. А. П. Чехова в городе Кишинёве.

Оставила сцену в 1995 году.

Творчество 
За 40 лет службы в театре сыграла много ролей, в том числе: Стелла («Трамвай желанье» Т. Уильямса), Нюрка («Братская ГЭС» Е. Евтушенко), Зоя («Пять вечеров» А. Володина) и др.

В 1982 году удостоена звания Народной артистки Молдавской ССР.

Также сыграла в нескольких фильмах, дебютировав на экране в 1959 году главной ролью:
 1959 — Если любишь… — Галя
 1960 — Обыкновенная история — Оксана
 1972 — Спасённое имя — Родика

Источники 
 Бабкина Марта Ивановна // Есть такой театр… / Павел Тихомиров. — Москва: Пробел. — 2014. — 394 с.
 Валентина Склярова — «Немного надо — встретиться любя» // Модавские ведомости, 30.03.2012

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Кишинёвский русский драматический театр им. А. П. Чехова
Народные артисты Молдавской ССР